Георги (Гоце) Атанасов Имов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Имов е роден в 1870 година в град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. По-малкият му брат Тома Имов по-късно е чиновник в паспортното бюро в Божурище от 1939 до 1944 г. Гоце Имов учи в българската гимназия в Солун, но я напуска и в 1891 година постъпва във Военното училище в София заедно със съгражданина си Гоце Делчев. След като го завършва се връща в Кукуш и става търговец на пашкули. Влиза във ВМОРО в 1898 година и от 1902 година е селски войвода на организацията. През 1904 година на Арджанския конгрес е избран за член на Кукушкия околийски революционен комитет.

След Балканските войни Кукуш става гръцки и Имов се преселва в Западна Тракия, която остава под български контрол. След Първата световна война и Западна Тракия е предадена на Гърция и той се установява в Кърджали, където и умира в 1961 година.

Вижте още 
 "Карта за обвиняемо лице", "Протоколи за разпит", "Писмена последна дума", "Протокол от 25-то заседание на XII състав на Народния съд" - документи по делото срещу брата на Гоце Имов - Тома Имов, пред Народния съд.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Родени в Кукуш
Починали в Кърджали
Шестнадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български офицери от Македония
Български подпоручици
Български имигранти от Македония в Кърджали